En la biologia de la repoducció, heterogàmia és l'alternança de generacions organitzades de forma diferent, aplicada a l'alternança entre generació partenogenètica i generació sexual. Aquest tipus d'heterogàmia ocorre, per exemple en alguns àfids.
 En la biologia cel·lular, heterogàmia és sinònim d'anisogàmia, la condició de tenir mides diferents els gàmetes mascle i femelles produïts per diferents sexes o els tipus que s'aparellen en una espècie.
 En botànica, una planta és heterògama quan porta, com a mínim, dos diferents tipus de flors femelles respecte a les seves estructures reproductives, per exemple flors mascle i femella o flors bisexuals i femelles. Els estams i carpels no estan presents de forma regular en cada flor o flòscul..
 En sociologia, heterogàmia es refereix al matrimoni entre dos individus que difereixen en un cert criteri, i es contrasta amb l'homogàmia per matrimoni o unió entre participants d'acord amb aquest criteri. Per exemple, l'heterogàmia ètnica es refereix als matrimonis entre individus de diferents grups ètnics. L'heterogàmia respecte a l'edat implica participants dins un matrimoni amb edats significativament diferents.

Els termes heterogamètic i homogamètic estan relacionats amb l'heterogàmia, però estan diferenciats.